Journey kan syfta på:
 Journey (musikgrupp) – ett amerikanskt rockband bildat 1973
 Journey (musikalbum) – bandet Journeys självbetitlade debutalbum släppt 1975
 Journey (spel) – ett tv-spel från 2012 av ThatGameCompany till Playstation